Ранчо ла Лома има више значења:

 Ранчо ла Лома (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ла Лома, Ранчо Антуна (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ла Лома (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ла Лома (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ла Лома (Ел Аренал), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Лома, Лас Лимас (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Лома (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Лома (Калимаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ла Лома (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ла Лома (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Лома (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо ла Лома (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику